Игру́шечный переу́лок:
 Игрушечный переулок — переулок в Орле
 Игрушечный переулок — переулок в Сестрорецке (Санкт-Петербург)